Hebbecke ist der Name von geographischen Objekten in Nordrhein-Westfalen:

 Hebbecke (Wupper), rechter Zufluss der Wupper
 Hebbecke (Schmallenberg), Ortsteil der Stadt Schmallenberg